Il singolare dell'Open Gaz de France 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Nathalie Tauziat era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Amélie Mauresmo.

Amélie Mauresmo ha battuto in finale 7–6 (7–2), 6–1 Anke Huber.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Mary Pierce (secondo turno)
  Anna Kurnikova (quarti di finale)
  Nathalie Tauziat (semifinali)
  Elena Dement'eva (secondo turno)

 Sandrine Testud (primo turno) 
 Anke Huber (finale) 
 Amy Frazier (quarti di finale) 
 Amélie Mauresmo (campionessa)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 2001